Chabior ist der Name von

 Janusz Chabior (* 1963), polnischer Schauspieler
 Monika Chabior (* 1980), polnische Soziologin und Kommunalbeamtin